Als Dr. Tod werden bezeichnet:
 ein Arzt im Vernichtungslager Auschwitz, siehe Josef Mengele
 ein deutscher Anatom, siehe Gunther von Hagens, 
 ein britischer Arzt, siehe Harold Shipman
 ein amerikanischer Arzt, siehe Jack Kevorkian 
ein amerikanischer Arzt, siehe Christopher Duntsch
 ein österreichischer Arzt, siehe Aribert Heim 
 eine Figur in einer Romanserie, siehe Geisterjäger John Sinclair

Siehe auch:

 Dr. Tod (Podcast)